Seidendorf steht für:
 Seidendorf (Gemeinde Sankt Kanzian), slowenisch Ždinja vas, Ortschaft von Sankt Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Kokanin, deutsch Seidendorf, Ortsteil von Żelazków, Powiat Kaliski der Woiwodschaft Großpolen, Polen

 Stefan Seidendorf (* 1974), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler